Kazi-Magomed kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 Hacıqabul (distriktshuvudort i Azerbajdzjan), Hadzjyqabul, 
 Kazi-Magomed (flygplats i Azerbajdzjan), Hadzjyqabul, 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar